Ananias Leki Dago (né en 1970), photographe ivoirien
 Moussa Dago (né en 1955), homme politique tchadien
 Ousmane Ndiaye Dago (né en 1951), designer, graphiste et photographe sénégalais

Voir aussi 
 Pour l'île estonienne de Dagö voir Hiiumaa